Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2017. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2018, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Squadre partecipanti 

Dal Gruppo Mondiale
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Gruppo Zonale I

Kazakistan vs. Argentina

Colombia vs. Croazia

Svizzera vs. Bielorussia

Paesi Bassi vs. Repubblica Ceca

Portogallo vs. Germania

Giappone vs. Brasile

Ungheria vs. Russia

Canada vs. India

Voci correlate
Coppa Davis 2017
Coppa Davis 2017 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Spareggi